Le tournoi de Californie du Sud est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à Los Angeles du  au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Harter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Blake et Kathleen Harter.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie du Sud

Navigation 

dames 1965
Californie
Compétition de tennis à Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1965
Tennis en mai 1965